Погруддя О. С. Пушкіна — погруддя в Каховці, встановлене 1937 року на перехресті вулиць Пушкіна та Панкеєвської. Автором є скульптор В. Н. Домогацький.

Опис

Історія створення 
Угору по вулиці Панкеєвській (колишній Поштовій), де розташовувалася Поштова станція, на якій мандрівники міняли своїх коней, розташоваийн один із найбільш старовиних пам'ятників міста Каховка — пам'ятник О. С. Пушкіну.
Збереглися розповіді, що в Каховці поет побував проїздом двічі. Вперше — у травні 1820 року, коли з Катеринослава разом з родиною Раєвських їхали по Кавказу та Криму.

А вдруге — в серпні цього року, коли поверталися з Криму — вже на шляху до Кишинева, де йому передбачалося відбути заслання. Шлях проходив через Перекоп, Чаплинку, Чорну Долину, Каховку, Берислав, Дар'ївка, Херсон, Копані і далі на Миколаїв.

У 1937 році к 100 — річчю з дня загибелі поета, каховчани встановили бюст на вулиці Леніна у сквері з написом «А. С. Пушкіну від громадян Каховки», а вулицю перейменували на вулицю Пушкіна. Автором бюсту був скульптор В. Н. Домогацький.

Сквер, де встановили пам'ятник, розташувався проти теперішнього «Теплокомуненерго». Це місце вибрали тому, що неподалік від нього в ті давні часи був постоялий двір, де зупинявся поет.

У 1960-ті роки пам'ятник кілька разів переміщали в різні місця скверу. В 1973 році, у зв'язку зіспорудженням обеліску на честь загиблих заводчан у роки Другої світової війни, пам'ятник поету перенесли на перехрестя вулиць Пушкіна та Панкеєвської.

Джерела 
 Каховка. Історія — сучасність/укл. О.Карасевич, О.Вакулич, С.Сидьолкіна.-Херсон: Наддніпряночка,2007.-116с.
 Каховка: Путівник/Заг.ред. О.Вакулич.-Херсон: Наддніпряночка,2008.-76с.
 Семь чудес Каховки //Ках.зоря.-2008.-№ 31-32,№ 33-34, № 41-42.-с.16

Пам'ятники Херсонської області
Пам'ятники, встановлені 1937
Олександр Пушкін в культурі та мистецтві
засновані у Херсонській області 1937